El nombre Huambo puede hacer referencia a los siguientes lugares:

En :
 Huambo, antiguamente Nova Lisboa, capital de la provincia de Huambo, en el centro-oeste de Angola.
 Provincia de Huambo, provincia de Angola.

En :
 Distrito de Huambo, distrito de la provincia de Rodríguez de Mendoza, en el Departamento de Amazonas en el norte de Perú.
 Huambo, capital del distrito de Huambo, en la provincia de Rodríguez de Mendoza, en el departamento de Amazonas.
 Distrito de Huambo, un distrito de la provincia de Caylloma, en Arequipa.
 Huambo, ciudad en la provincia de Caylloma, en el departamento de Arequipa.